Дасович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дасович, Ник (род. 1968) — канадский футболист хорватского происхождения, полузащитник,
 Дасович, Эуген (1896—1980) — югославский хорватский футболист, защитник.